Татищево — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 12 км к юго-востоку от города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)